Беловка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Беловка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Беловка — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Беловка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Беловка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Беловка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Беловка — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Беловка — село в Богатовском районе Самарской области.
 Беловка — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Беловка — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Беловка — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

 Беловка — название бульвара от обрыва Беловского яра (Крепостной яр) Оренбурга.

Украина 
 Беловка — село в Казанковском районе Николаевской области.

Река 
 Беловка — река в Воронежской области.

См. также 
 Белов